Allsvenskan 1993/1994 kan syfta på:

Allsvenskan i bandy 1993/1994
Allsvenskan i bandy för damer 1993/1994